Het seizoen 2008/2009 van AGOVV Apeldoorn was het zesde jaar in het Nederlandse betaald voetbal voor de club uit Apeldoorn. De club kwam uit in de Eerste divisie en nam deel aan het toernooi om de KNVB beker. 

Onder leiding van tweedejaars trainer-coach John van den Brom, de opvolger van de opgestapte Rini Coolen, eindigde AGOVV op de elfde plaats in de eindrangschikking. In het bekertoernooi verloor de club in de derde ronde van FC Dordrecht: 2-3. Topscorer van het seizoen werd de Congolees-Nederlandse aanvaller Jeremy Bokila met 14 treffers in 33 competitieduels.

Eerste divisie

Wedstrijden

Eindstand

KNVB-beker

Statistieken

Zie ook 
 Lijst van spelers van AGOVV Apeldoorn

Voetnoten

 2008/09
AGOVV Apeldoorn